Ярно — фамилия. Известные носители:

 Ярно, Георг (1868—1920) — венгерский композитор, дирижёр и музыкант.
 Ярно, Йозеф (1868—1920) — австро-венгерский актёр, драматург, директор театра.